| mål         = {{#expr:
 46 +
 30 + 
 15}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1964 Kuwait
| följande    = Saduiarabien 1985
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 1966 var det 3:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Irak mellan 1 och 10 april 1966.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1966
1966 i Irak
Internationella fotbollstävlingar i Irak